Литвинчев — фамилия. Известные носители:
 
 Литвинчев, Александр Витальевич (род. 1972) — российский гребец.

 Литвинчева, Надежда Александровна — советская бадминтонистка.